Por Noonday pode estar à procura de:
 Noonday (Geórgia)
 Noonday (Texas)

Desambiguações de topônimos